Fusajirō Yamauchi – imprenditore giapponese
 Hiroshi Yamauchi – imprenditore giapponese
 Kazunori Yamauchi – autore di videogiochi giapponese
 Mara Yamauchi – maratoneta e mezzofondista britannica
 Sekiryo Yamauchi – imprenditore giapponese
 Shigeyasu Yamauchi – regista e animatore giapponese